Гео́ргий Сафо́нов:
 Сафонов, Георгий Александрович (1902—1984) — генерал-майор, Герой Советского Союза.
 Сафонов, Георгий Анатольевич (1933—2020) — советский и российский учёный в области биотехнологии, вирусологии и ветеринарной медицины.